Een verkeersweg:
 N519 (België)
 N519 (Frankrijk)
 N519 (Nederland), zie Provinciale weg 519

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing